OLIA steht für:
 Oberleitungsinselanlage, besondere Form der Oberleitung im Bahnverkehr

Siehe auch:
 Lotar Olias (1913–1990), deutscher Komponist und Textdichter

OLIA